Місевич — українське прізвище.

 Місевич Василь Хризонтович (* 1941) — поет.
 Місевич Віра Антонівна (1945-1995) — українська спортсменка, яка спеціалізувалася в кінному спорті, олімпійська чемпіонка.
 Місевич Костянтин Федорович (1893 —1943) — бандурист.

Українські прізвища